Družba (, lett. "amicizia") è un toponimo diffuso nello spazio ex sovietico.

Toponimi

Russia 

Družba – centro abitato in Adighezia
Družba – comune nel Territorio dell'Altaj
 Družba – centro abitato nell'Oblast' di Kaliningrad

Ucraina 
Družba – comune nell'Oblast' di Sumy
Družba – insediamento di tipo urbano nell'Oblast' di Černihiv
Družba – insediamento di tipo urbano nell'Oblast' di Ternopil'
Družba – insediamento di tipo urbano nell'Oblast' di Žytomyr

Pagine correlate 
Druzhba